Ластовка — топоним и фамилия:
 Ластовка, Василий Иванович (1933—1991) — бригадир проходчиков треста «Прокопьевскшахтострой», Герой Социалистического Труда.

Россия 
 Ластовка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Ластовка — река в Вологодской области, правый приток Мологи.

Украина 
 Ластовка — село в Турковском районе Львовской области.